Con il nome spagnolo Carrascosa si identificano:

Geografia 
 Carrascosa, nella provincia di Cuenca;
 Carrascosa del Campo, nella provincia di Cuenca;
 Carrascosa de Haro, nella provincia di Cuenca;
 Carrascosa de Abajo, nella provincia di Soria;
 Carrascosa de la Sierra, nella provincia di Soria.

Persone 
 Michele Carrascosa (1774-1853) – generale e politico italiano
 Raffaele Carrascosa (1779-1886) – generale e politico italiano, fratello di Michele
 Miguel de Carrascosa – vescovo spagnolo
 Jesús Sánchez Carrascosa – giornalista spagnolo
 Fernando Carrascosa Guervós – musicista spagnolo
 Ana Carrascosa Zaragoza – judoista spagnola